Wicehrabiowie Monckton of Brenchley 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1957–1965: Walter Turner Monckton, 1. wicehrabia Monckton of Brenchley
 1965–2006: Gilbert Walter Riversdale Monckton, 2. wicehrabia Monckton of Brenchley
 od 2006: Christopher Walter Monckton, 3. wicehrabia Monckton of Brenchley

Dziedzic tytułu wicehrabiego Monckton of Brenchley: Timothy David Robert Monckton, brat 3. wicehrabiego

Monckton of Brenchley